Gode peut renvoyer à :
 L'abréviation de godemichet (jouet sexuel)
 Alexander Gode, linguiste
 Une espèce de poissons (Trisopterus luscus) de la famille des Gadidae.
 Gode est une zone de la région Somali en Éthiopie
 elle comprend une woreda de même nom : Gode
 elle-même comprenant la ville de Gode
 Gode (awraja) est l'ancien nom de la zone de Gode

Voir aussi 

 
 

Abréviation
Homonymie de toponyme